Ruhland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Ruhland
 Wilhelm Willy Otto Eugen Ruhland